Флорис има више значења:
 Флорис (Вирџинија)
 Флорис (Ајова)